Дмитровичский сельсовет — административная единица на территории Каменецкого района Брестской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Дмитровичи.

История 
24 сентября 1998 года населённые пункты Вилы, Селище Большое, Селище Малое, Мшанки, Горошковка 1 включены в состав Каменюкского сельсовета.

Состав 

Дмитровичский сельсовет включает 29 населённых пунктов:
 Абрамово — деревня.
 Белево — деревня.
 Велички — деревня.
 Внучки — деревня.
 Ганцевичи — деревня.
 Голёнчицы — деревня.
 Головчицы — деревня.
 Городище — деревня.
 Дашевичи — деревня.
 Дмитровичи — агрогородок.
 Залешаны — деревня.
 Любашки — деревня.
 Маковище — деревня.
 Огородники — деревня.
 Осинники — деревня.
 Панасюки — деревня.
 Подомша — деревня.
 Проходы — деревня.
 Рожковка — деревня.
 Сарево — деревня.
 Синитычи — деревня.
 Станьковичи — деревня.
 Старишово — деревня.
 Столповиски — деревня.
 Тересины — деревня.
 Хвояновка — деревня.
 Ходосы — деревня.
 Чвирки — деревня.
 Януши — деревня.

См. также 
 Каменецкий район

Примечания

Ссылки 
 Каменецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Каменецкого района